Râul Moișa se poate referi la următoarele cursuri de apă din România:

 Râul Moișa - afluent al râului Râșca
 Râul Moișa - afluent al râului Șar

Altele 
 Râul Moișea - afluent al râului Seaca

Vezi și 
 Moișa (dezambiguizare)